Mikael Samulesson (né le  à Mariefred en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière 
Choisi au repêchage 1998 en  par les Sharks de San José, il commença sa carrière dans la Ligue nationale de hockey que lors de la saison 2000 avec la franchise de Californie.

Il jouera à San José jusqu'en 2001 avant de s'engager pour les Rangers de New York.
En 2002 il rejoint les Penguins de Pittsburgh puis les Panthers de la Floride.

Il quitte la Floride pour les Red Wings de Détroit en 2005 avec qui il remporte la Coupe Stanley en 2008. Par la suite, à l'été 2009, il quitte la formation de Détroit pour rejoindre les Canucks de Vancouver.

Le , il retourne avec les Panthers en étant échangé avec Marco Sturm en retour de David Booth, Steven Reinprecht et d'un choix de troisième ronde au repêchage de 2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995||Södertälje SK ||Superelit Jr.||30||8||6||14||12|| - || - || - || - || - 
|-
|1995-1996||Södertälje SK ||Superelit Jr.||22||13||12||25||20|| - || - || - || - || -
|-
|1995-1996||Södertälje SK ||Division 1||18||5||1||6||0||4||0||0||0||0
|-
|1996-1997||Södertälje SK ||Superelit Jr.||2||2||1||3|| - || - || - || - || -|| -
|-
|1996-1997||Södertälje SK ||Elitserien ||29||3||2||5||10|| - || - || - || - || -
|-
|1996-1997||Södertälje SK ||Division 1|| - || - || - || - || -||10||0||0||0||4
|-
|1997-1998||Södertälje SK ||Elitserien ||31||8||8||16||47|| - || - || - || - || -
|-
|1997-1998||Södertälje SK ||Division 1|| - || - || - || - || - ||10||3||1||4||16
|-
|1997-1998||IK Nyköpings Hockey ||Division 1||10||5||1||6||14|| - || - || - || - || -
|-
|1998-1999||Frölunda HC ||Elitserien ||27||0||5||5||10|| - || - || - || - || -
|-
|1998-1999||Södertälje SK ||Division 1||18||13||10||23||26||10||2||2||4||12
|-
|199920-1920||Brynäs IF || LEH ||4||0||2||2||4|| - || - || - || - || -
|-
|1999-2000||Brynäs IF ||Elitserien ||40||4||3||7||76||11||7||2||9||6
|-
|2000-2001 ||Thoroughblades du Kentucky || LAH ||66||32||46||78||58||3||1||0||1||0
|-
|2000-2001||Sharks de San José || LNH ||4||0||0||0||0|| - || - || - || - || -
|-
|2001-2002||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||8||3||6||9||12|| - || - || - || - || -
|-
|2001-2002||Rangers de New York ||LNH||67||6||10||16||23|| - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 2002-2003||Rangers de New York ||LNH||58||8||14||22||32|| - || - || - || - || - 
|-
|Penguins de Pittsburgh ||LNH||22||2||0||2||8|| - || - || - || - || - 
|-
|2003-2004||Panthers de la Floride ||LNH||37||3||6||9||35|| - || - || - || - || -
|-
|2004-2005||Genève-Servette HC || LNA ||12||2||4||6||14|| - || - || - || - || -
|-
|2004-2005||Södertälje SK ||Elitserien ||29||7||13||20||45||10||3||3||6||24
|-
|2005-2006||SC Rapperswil-Jona ||LNA||1||0||0||0||0|| - || - || - || - || - 
|-
|2005-2006||Red Wings de Détroit ||LNH||71||23||22||45||42||6||0||1||1||6
|-
|2006-2007||Red Wings de Détroit ||LNH||53||14||20||34||28||18||3||8||11||14
|-
|2007-2008 ||Red Wings de Détroit ||LNH ||73 ||11 ||29 ||40 ||26 ||22 ||5 ||8 ||13 ||8
|-
|2008-2009 || Red Wings de Détroit || LNH || 81 || 19 || 21 || 40 || 50 || 23 || 5 || 5 || 10 || 6
|- 
|2009-2010 || Canucks de Vancouver || LNH || 74  || 30 || 23 || 53 || 64|| 12 ||8 || 7 ||15 ||16 
|- 
|2010-2011 || Canucks de Vancouver || LNH || 75  || 18 || 32 || 50 || 36|| 11 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
|rowspan="2"|2011-2012 || Canucks de Vancouver || LNH || 6 || 1 || 2 || 3 || 6 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| Panthers de la Floride || LNH || 48|| 13|| 15|| 28|| 14|| 7|| 0|| 5|| 5|| 2
|-
|2012-2013 || Red Wings de Détroit ||LNH || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 
|-
|2013-2014 || Red Wings de Détroit || LNH || 26 || 1 || 2 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Djurgården Hockey || SHL || 37 || 13 || 13 || 26 || 34 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

| 699 || 149 || 197 || 346 || 370 || 104 || 23 || 37 || 60 || 62

Références 

Naissance en décembre 1976
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Thoroughblades du Kentucky
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Södertälje SK
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Champion olympique suédois
Champion olympique de hockey sur glace
Membre du Club Triple Or
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)